|}
Die Bahnstrecke Herby–Oleśnica (Herby–Oels) ist eine Eisenbahnstrecke in den polnischen Woiwodschaften Schlesien, Oppeln, Łódź, Großpolen und Niederschlesien.

Verlauf und Zustand 
Die Bahnstrecke Herby–Oleśnica beginnt im Bahnhof Herby Nowe (Neu Herby) an der Bahnstrecke Chorzów–Tczew, der Kohlenmagistrale, nahe der Kreuzung mit der Bahnstrecke Kielce–Fosowskie und verläuft nordwärts über Krzepice (km 27,687) nach Wieluń (km 60,140), von dort westlich über Wieruszów (Wilhelmsbrück; km 93,286), den Turmbahnhof Kępno (Kempen; km 102,606) – dort wird die Bahnstrecke Kluczbork–Poznań gekreuzt – und Syców (Groß Wartenberg; km 123,222), früher Beginn der Bahnstrecke Syców–Bukowa Śląska, nach dem Bahnhof Oleśnica (Oels; km 148,628) an der Bahnstrecke Kalety–Wrocław, an dem auch die Bahnstrecke Oleśnica–Chojnice beginnt.

Die Strecke ist eingleisig und bis Kępno elektrifiziert. Von Herby Nowe bis zum Kilometer 68 zwischen Wieluń Dąbrowa und Biała darf sie von Personen- und Güterzügen mit neunzig Kilometern pro Stunde befahren werden, von dort bis Kępno dürfen Personenzüge hundert und Güterzüge mit sechzig Kilometern pro Stunde verkehren, von Kępno bis Cieśle darf mit vierzig Kilometern pro Stunde gefahren werden, von Cieśle bis Oleśnica darf sie von Personenzügen mit achtzig, von Güterzügen mit sechzig befahren werden.

Geschichte 
Geschichtlich lässt sich die Strecke in einen West- und einen Ostteil aufteilen, die in Wieruszów (Wilhelmsbrück) an der einstigen deutsch-russischen Grenze aufeinander treffen.

Westteil Oels–Wilhelmsbrück 
Der erste Abschnitt der Nebenbahn, Oels–Groß Wartenberg, wurde am 10. November 1871 von der Breslau-Warschauer Eisenbahn eröffnet. Die Fortsetzung nach Kempen folgte am 1. März 1872, der verbleibende Abschnitt bis Wilhelmsbrück am 30. Juni 1872. Das Unternehmen wurde später verstaatlicht.

Der Sommerfahrplan 1914 sah vier durchgehende Zugpaare sowie weitere Züge auf einzelnen Abschnitten vor.

Bei Groß Wartenberg verlief seit 1920 die deutsch-polnische Grenze, der Verkehr über diese wurde eingestellt. 1936 verkehrten sechs Zugpaare pro Tag bis Groß Wartenberg.

Ostteil Wilhelmsbrück–Herby 
Der Ostteil wurde am 1. November 1926 von den Polnischen Staatseisenbahnen eröffnet, nachdem das Gebiet westlich Wilhelmsbrücks nach dem Ersten Weltkrieg vom Deutschen Reich, das östlich vom Russischen Reich abgetreten werden musste.

Seit 1945 
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gehört die gesamte Strecke zu Polen. Zwischen Kempen und Herby ist die Strecke seit Oktober 1981 elektrifiziert, auf der Reststrecke ist aber seit Ende 2002 der Personenverkehr eingestellt. Auch der Güterverkehr wurde zunächst eingestellt, jedoch 2017 wieder aufgenommen.

Der heutige Personenverkehr auf dem noch entsprechend betriebenen Teil ist spärlich: Es verkehren werktags fünf und an Wochenenden zwei Regionalzugpaare zwischen Herby Stare und Wieluń Dąbrowa, zwischen dort und Kępno ein TLK-Zugpaar Kattowitz–Posen, das in Wieluń, Wieruszów Miasto und Kępno hält. 2016 wurde das letzte Nahverkehrszugpaar („Alibizugpaar“) zwischen Wieluń Dąbrowa und Kępno, das zu Nachtzeiten verkehrte, eingestellt.

Literatur und Weblinks 
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. F5–7
 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)
 Beschreibung auf bazakolejowa.pl (polnisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Großpolen
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Łódź
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Niederschlesien
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Opole
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Schlesien